A Friend Indeed – film del 1912 prodotto dalla Nestor Film Company
 A Friend Indeed – film del 2010 diretto da Michael Busch
 A Friend Indeed – film del 2013 diretto da Lee Boxleitner
 A Friend Indeed – film del 2013 diretto da Nirmala Martis